

Sigle 
 Ufficio centrale per il referendum
 Under Color Removal – tecnica di stampa per la quadricromia
 Uniform Crime Reports – programma del Federal Bureau of Investigation
 Unión Cívica Radical – Unione Civica Radicale, partito politico argentino
 Unione Costruttori Regolatori per gas – (ANIMA) Federazione delle Associazioni Nazionali della Industria Meccanica varia ed Affine
 Unità Centrale di Ricezione
 Universidad de Costa Rica – università costaricana
 University of California, Riverside – università statunitense

Informatica 
 UCR – apparato della rete telefonica fissa